Dair steht für:

 Dair (Sprache), nubische Sprache
 Hamza Dair (* 2002), marokkanischer Leichtathlet